El nombre Barona puede referirse a:
Personas
 Antonio Barona Rojas (1886-1915), militar y revolucionario mexicano.
 José Elías de Gaona y Barona (1736-1800), tercer conde de Valdeparaíso y diplomático español
 José Jesús Jiménez Barona (1956 - ), poeta colombiano.
 Josep Lluís Barona (1955 - ), historiador de la ciencia valenciano.
Otros
 Estadio Neptalí Barona, complejo deportivo multiuso en Ambato, Ecuador.
 Barona, grupo reconocido del pueblo kumiai en California.